Лос Наранхитос има више значења:

 Лос Наранхитос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Наранхитос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Наранхитос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Наранхитос (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Наранхитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику